Kyrdany (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kyrdany (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Kyrdany (Taraschtscha), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha